Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Chlebicki – polski botanik, mykolog i herpetolog
 Jan Chlebicki – polski inżynier chemik